Sardeh Band Airport (persiska: فرودگاه سرده‌بند) är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Ghazni, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Sardeh Band Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Sardeh Band Airport är platt västerut, men österut är den kuperad. Terrängen runt Sardeh Band Airport sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Mūrchalah Ghunḏêy,  meter över havet,  kilometer söder om Sardeh Band Airport. Runt Sardeh Band Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Sharan,  kilometer sydost om Sardeh Band Airport.

Trakten runt Sardeh Band Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Ghazni (provins)